Geografia:
 Costa, lloc on la terra s'uneix amb el mar
 Costa (orografia), pendent del costat d'una muntanya, vessant
 Toponímia:
 Cantó de la Costa Radiant, divisió administrativa francesa a la Catalunya Nord, al departament dels Pirineus Orientals 
 Cantó de la Costa Vermella, divisió administrativa francesa, situada a la Catalunya Nord, al departament dels Pirineus Orientals 
 Cantons de la Costa d'Or, (Borgonya) són 43 i s'agrupen en tres districtes
 Ciudad de la Costa, ciutat de l'Uruguai ubicada al sud-est del departament de Canelones
 Costa (Còrsega), municipi francès al departament d'Alta Còrsega 
 Urola-Costa, comarca del territori històric de Guipúscoa 
 Personatges:
 Abel Luís da Silva Costa Xavier (1972, Nampula), futbolista portuguès d'origen moçambiquès que ocupa la posició de defensa 
 Albert Costa i Casals (Lleida, 1975), tennista català 
 Alberto da Costa Pereira (1929, Nacala, Moçambic – 1990, Lisboa, Portugal), porter de futbol portuguès
 Antoni Costa, diversos personatges
 Antoni Costa Ramon (Eivissa 1911 - 1969), pèrit industrial i investigador eivissenc 
 Artur da Costa e Silva (Taquari, 1899 — Rio de Janeiro, 1969), militar i polític brasiler 
 Bartomeu Costa i Amic (Centelles, Osona 1911 - ciutat de Mèxic, 2002), polític i editor català 
 Lluís Fornés i Pérez-Costa (Pedreguer, 1945), filòleg i escriptor valencià 
 Carles Costa i Masferrer (Barcelona, 1968), tennista 
 Daniela Costa (Barcelona, 1981), actriu catalana 
 Jaume Costa i Bosch, pilotari valencià
 Joaquín Costa Martínez (Montsó, Cinca Mitjà, 1846 - Graus, Ribagorça, 1911), polític, jurista, economista i historiador aragonès 
 Joaquim Costa i Puig o Quimet Costa (Badalona, 1957), jugador de bàsquet català 
 Joan Costa i Deu (Sabadell, 1883 - Gènova, 1938), periodista i escriptor català 
 Jordi Costa i Mosella (Barcelona, 1933), dirigent del món associatiu català 
 Josep Maria Costa Serra (Vila, 1958), polític eivissenc 
 Josep Costa, diversos personatges
 Júlia Costa i Coderch (Barcelona, 1948), mestra i escriptora 
 Juan Costa Climent (Castelló de la Plana, País Valencià, 1965), polític valencià que fou nomenat Ministre de Ciència i Tecnologia durant el segon govern de José María Aznar 
 Lorenzo Costa el Vell (Ferrara, 1460 – Màntua, 1535), pintor italià del Renaixement 
 Lúcio Costa (Toló, França, 1902 — Rio de Janeiro, 1998), arquitecte i urbanista brasiler 
 Manel Costa (Sant Martí d'Albera, l'Albera, 1822 - 1911), pastor i poeta en català 
 Manel Costa Domènech
 Miquel Costa i Llobera (Pollença, 1854), poeta mallorquí 
 Narcís Costa i Horts (Girona, 1907 - 1990), compositor de música simfònica i sardanes 
 Pau Costa (Vic, 1665 - Cadaqués, 1727), escultor català d'estil barroc 
 Pere Costa i Cases (Vic, 1693 - Berga, 1761), escultor i arquitecte del període barroc català 
 Pilar Costa Serra (Eivissa, 1967), política eivissenca 
 Quentin Costa, caràcter de ficció que apareix a la sèrie de la televisió NipTuck, protagonitzat per Bruno Campos 
 Ricardo Costa Climent (Castelló de la Plana, 1972), polític valencià, germà de Juan Costa Climent i fill de María Dolores Climent del Pino 
 Ricardo Costa Santos (Salvador, Brasil, 1975), jugador brasiler de voleibol platja 
 Salvador Costa i Pineda (Terrassa, 1930 - 2006), compositor, pintor i jugador professional de billar 
 Teresa Costa i Campí (Madrid, 1951), economista i política catalana 
 Miscel·lània:
 Campionat Costa
 Parque Nacional Costa do Descobrimento
 Torneig de Costa do Sauipe 2009
 Clube de Desportos da Costa do Sol
 La costa més llunyana, novel·la de fantasia d'Ursula K Le Guin publicada el 1972, de la sèrie de Terramar